Old Homestead bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Old Homestead (Mississippi), ID-Nr. 88000124
 Old Homestead (Pennsylvania), ID-Nr. 80003542